Чиконьоло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 932 человек (2010 г.), плотность населения составляет 133,91 чел./км². Занимает площадь 6,96 км². Почтовый индекс — 26030. Телефонный код — 0372.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики